Джонс, Дэниел:
 Джонс, Дэниел (1912—1993) — британский валлийский композитор. 
 Джонс, Дэниел (род. 1973) — музыкант и продюсер.
 Джонс, Дэниел (род. 1979) — музыкант, гитарист.